O Manawatu United foi um clube semi-profissional de futebol com sede em Palmerston North, Nova Zelândia. A equipe compete na ASB Premiership.

História 
O clube foi fundado em 2004 e dissolvido em 2015.

Ligações externas 
 Sítio oficial 

Clubes de futebol da Nova Zelândia
Clubes de futebol fundados em 2004